Franciaország
Saint-Julien, település Côte-d’Or megyében
Saint-Julien, település Côtes-d’Armor megyében
Saint-Julien, település Hérault megyében
Saint-Julien, település Jura megyében
Saint-Julien, település Rhône megyében
Saint-Julien, település Var megyében
Saint-Julien, település Vosges megyében